Кератин-10 () – білок, який кодується геном KRT10, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 584 амінокислот, а молекулярна маса — 58 827. Належить до великої родини кератинів — структурних білків цитоскелету.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Кератини